Hickory Hills (Illinois)
Hickory Hills (Mississippi)

Desambiguações de topônimos